Die Allianz Suisse Open Gstaad 2003 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Juli 2003 in Gstaad, in der Gemeinde Saanen, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Synsam Swedish Open in Båstad und den Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships in Newport statt, die wie das Turnier in Gstaad zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der dreimalige Titelträger Àlex Corretja, der dieses Jahr im Achtelfinal ausschied. Der Titelträger von 2001, Jiří Novák, konnte als Dritter der Setzliste das Turnier für sich entscheiden. Im Final schlug er Roger Federer in fünf Sätzen. Es war für den Novák der erste Titel der Saison und der fünfte Titel seiner Karriere.
Im Doppel traten die Vorjahressieger aus Joshua Eagle und David Rikl nicht erneut gemeinsam an. Nur Rikl spielte und war mit Leander Paes erneut Erster der Setzliste. Sie gewannen das Turnier beinahe mühelos ohne in einem Satz mehr als drei gegnerische Spielgewinne zuzulassen. Paes gewann damit seinen 28. Karrieretitel, für Rikl war es der 28. Titel der Karriere und nach 2000 und 2002 der dritte Titel in Gstaad.

Das Preisgeld betrug 525'000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 550'000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 29 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 23 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 13 kB)

Tennisturnier 2003
Tennisturnier in Saanen